Путов — фамилия. Известные носители: 

 Путов, Александр Сергеевич (1940—2008) — советский и израильский художник.
 Путов, Валерий Владимирович (род. 1954) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.